Belendung (Benda), een plaats in Indonesië
Belendung (Cibogo), een plaats in Indonesië
Belendung (Klari), een plaats in Indonesië
Belendung (Purwadadi), een plaats in Indonesië